een lage dijk, zie zomerkade
Kadijk (Zuid-Holland), een buurtschap in de gemeente Krimpenerwaard, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Kadijk (Venhuizen), een buurtje in het dorp Venhuizen in de gemeente Drechterland, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Kadijk (Noord-Holland), een dijk en weg in De Streek tussen Andijk en Lutjebroek in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Kadijk SK Overpelt, een Belgische voetbalclub
Hoogte Kadijk, een straat en dijk in Amsterdam, of een van de naastgelegen straten (Laagte Kadijk, Binnenkadijk, Buiten Kadijken, Tussen Kadijken)
Rebekka Kadijk, een Nederlandse volleyballer, negen keer Nederlands kampioen beachvolleybal.

 Kadijken (Amsterdam), een wijk in Amsterdam
 Kadijken (Enkhuizen), een wijk in Enkhuizen

Zie ook 
Kadijksplein, een plein in Amsterdam
Kadijker Arena, een eiland in Enkhuizen